Athens kan syfta på:

 Athens ruiner – ett skådespel av August von Kotzebue med musik av Beethoven
 Athens 2004 – det officiella datorspelet för olympiska sommarspelen 2004
 Alive in Athens – ett livealbum med det amerikanska bandet Iced Earth från 1999
 Alive in Athens (DVD) – en DVD av liveframträndandet
 Barefoot in Athens – en amerikansk TV-film från 1966 i regi av George Schaefer
 Death in Athens – det svenska bandet Eskobars femte studioalbum från 2008
 Sony Athinaikos Athens – en handbollsklubb från Aten i Grekland

Geografi

Grekland 

 Dimos Athens – en kommun

USA 

 Athens, Alabama
 Athens, Georgia
 Athens, Illinois
 Athens, Louisiana
 Athens, Ohio
 Athens, Tennessee
 Athens, Texas
 Athens, Vermont
 Athens, West Virginia
 West Athens, Kalifornien

Se även
 Athens County – ett administrativt område i delstaten Ohio